TCV – supergrupa muzyczna Them Crooked Vultures
 TCV – taryfa kolejowa dla podróżnych
 TCV – oznaczenie ICAO linii lotniczych TACV Cabo Verde Airlines